Pino maderero puede referirse a:
 el nombre común de la planta Pinus nigra; o
 el nombre común de la planta Pinus sylvestris.